Osoby:
 Jan Bugenhagen – niemiecki teolog
 Jan Bugenhagen (młodszy) – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Buggenhagen